Hermógenes Pérez de Arce puede referirse a:

Hermógenes Pérez de Arce Lopetegui (1845-1902): político y periodista chileno, dos veces ministro de hacienda;
Hermógenes Pérez de Arce Ibieta (1936-): político y periodista chileno, diputado en 1973 y conocido columnista de El Mercurio.